Torre hace referencia a varios artículos:

A Torre

La Torre

Arquitectura 
 Torre, edificación o estructura elevada. Se utiliza a veces como sinónimo de rascacielos.
 Torre (Aragón), en Aragón se denomina torre a una casa de labor en mitad del campo.
 Torre (Reino de Murcia), en el reino de Murcia, casa fuerte de familias importantes rodeada por una amplia extensión de tierras.

Edificaciones 
 Torre BBVA 
 Torre Bermeja 
 Torre de Babel (desambiguación) 
 Torre del Moro 
 Torre de Santa Ana 
 Torre de Santa María 
 Torre del Reloj  
 Torre Abbey, Reino Unido.
 Torre Ader, Buenos Aires.
 Torre Caney, República Dominicana.
 Torre Cívica o della Ghirlandina, Italia.
 Torre di Moravola, hotel en Umbria, Italia.

En México 
 Torre IVY, Monterrey.
 Torre Latinoamericana, ciudad de México.
 Torre Mayor, ciudad de México.

En España 
 Torre Glòries, antes Agbar, Barcelona.
 Torre Cepsa, Madrid.
 Torre de Collserola, Barcelona.
 Torre de Cristal, Madrid.
 Torre del Oro, Sevilla.
 Torre Espacio, Madrid.
 Torre Europa, Madrid.
 Torre Jaime I, Barcelona.
 Torre Mapfre, Barcelona.
 Torre Picasso,  Madrid.
 Torre PwC, Madrid.
 Torre San Sebastián,  Barcelona.

Geografía física
 Torre (Sierra de la Estrella), punto más alto de Portugal Continental, ubicado en la Sierra de la Estrella.

Informática y telecomunicaciones 
 Torre (informática), gabinete de un computador.
 Torre de comunicaciones, estructura metálica para soportar equipos de telecomunicaciones.
 Torre Entel, Santiago de Chile.
 Torrespaña, Madrid.

Juegos 
 Torre (ajedrez), pieza en el juego del ajedrez.
 Ataque Torre, apertura en ajedrez.
 Torre de tapas, en el juego de Yermis, 10 tapas una sobre otra.

Localidades en España
 La Torre (Torrecaballeros), en Torrecaballeros en la provincia de Segovia.

Torre (Burgos), en el Condado de Treviño
 Torreblacos, provincia de Soria.
 Torre de Claramunt (Barcelona)
 Torre de Capdella (Lérida)
 Torre de Don Miguel, español de la provincia de Cáceres.
 Torre de Embesora, la provincia de Castellón.
 Torre de Fontaubella, la provincia de Tarragona;
 Torre del Español (Tarragona)
 Torre de Miguel Sesmero, provincia de Badajoz.
 Torre de Santa María (Cáceres)
 Torre en Cameros, localidad española del Camero Viejo, provincia de La Rioja.
 Torreandaluz, pedanía de Valderrodilla, provincia de Soria.
 Torremediana, pedanía de Frechilla de Almazán, provincia de Soria.

Personas 
 Torre (apellido)
Lisandro de la Torre (desambiguación)

Además
 Torre (marca), empresa chilena de artículos de librería.